Atanazy V – prawosławny patriarcha Jerozolimy w latach 1827–1844
 Atanazy V – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w latach 1709–1711
 Atanazy V – w latach 1058-1063 syryjsko-prawosławny Patriarcha Antiochii